Zu puede referirse a:

Pazuzu, el rey de los demonios del viento, hijo del dios Hanbi, en la mitología sumeria, asiria y acadia; 
Zu, kana; 
Zu (banda), banda italiana; o
Zu (género), especies de peces de la familia Trachipteridae.
 Zu (Creta), un pueblo de Grecia ubicado en la isla de Creta.